Dicyclophora morphologica är en flockblommig växtart som beskrevs av Josef Velenovský. Dicyclophora morphologica ingår i släktet Dicyclophora och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
morphologica